Zorgvlied steht für:

Zorgvlied (Friedhof), ein Amsterdamer Friedhof
Zorgvlied (Westerveld), ein Ortsteil der Gemeinde Westerveld in der niederländischen Provinz Drente